Destination Wedding steht für:

 Destination Wedding (2017), US-amerikanischer Fernsehfilm von James Head (2017) mit Alexa PenaVega und Jeremy Guilbaut
 Destination Wedding (2018), US-amerikanischer Kinofilm von Victor Levin (2018) mit Winona Ryder und Keanu Reeves